Идруса (, Прасониси,  от  — зелёный остров) — остров в Греции. Расположен у побережья Аттики, у города Вула, южного пригорода Афин, в заливе Сароникос, к северу от мысов Кавури () и Зостир и к югу от мыса Эксони (). Высота 15 метров.

Упоминается Страбоном как Гидрусса.

Примечания 

Необитаемые острова Греции
Восточная Аттика